Dánská 1. divize 1977 byla nejvyšší dánskou fotbalovou soutěží v roce 1977. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí se kvalifikoval tým Odense BK, účast v Poháru UEFA si zajistily z druhého a třetího místa týmy B 1903 Kodaň a Esbjerg fB, Boldklubben Frem jako vítěz dánského poháru 1978 hrál Pohár vítězů pohárů 1978/79.

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 celků, soutěž se hrála způsobem každý s každým doma-venku (celkem tedy 30 kol) systémem jaro-podzim. Sestoupily poslední 3 týmy Aalborg Boldspilklub, B 1909 Odense a Holbæk BI.

Tabulka

Externí odkazy 
 RSSSF

Dánské fotbalové soutěže
Fotbal v roce 1977